La Copa de la UEFA 1988-89 se disputó entre septiembre de 1988 y mayo de 1989, con la participación total de 64 equipos representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 3 y el 17 de mayo de 1989 enfrentó al Napoli y al VfB Stuttgart, con victoria del equipo italiano por un marcador global de 5-4, siendo este el único título europeo a nivel internacional en la carrera del futbolista argentino Diego Maradona.

Fue la cuarta edición de la Copa de la UEFA sin la participación de los equipos ingleses por la Tragedia de Heysel.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 
Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1988-89 fueron:

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
SSC Napoli